Hewel ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Hewel (1947–2009), deutscher Maler und Hochschullehrer  
 Walter Hewel (1904–1945), deutscher Politiker (NSDAP) und Diplomat

Siehe auch:
 Hevel